Mountain Meadows – centro abitato degli Stati Uniti in Colorado
Mountain Meadows – album di Elliott Brood del 2008